Georg Schöner ist der Name folgender Personen:

* Georg Schöner (Pfarrer) (1864–1941), deutsch-amerikanischer Pfarrer und Rosenzüchter
 Georg Schöner (Pilot), deutscher Chauffeur und Pilot 
 Georg Friedrich Adolph Schöner (1774–1841), deutscher Maler